

Населені пункти та їхні частини

 Глоговець (Ґлоґовець) — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґлоґовець — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґлоґовець — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґлоґовець — село в гміні Новосольна Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Глоговець (Ґлоґовець) — село в гміні Триньча Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґлоґовець — частина села Оток у гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґлоґовець — частина села Рошовіцький-Ляс у гміні Цисек Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Ґлоґовець — лісова осада в гміні Нова Сажина Лежайського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки